Ransart est une commune de France, dans le Pas-de-Calais.
Ransart est une ancienne commune de Belgique, aujourd'hui fusionnée avec Charleroi.